Lehtosensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehtosensaari (ö, lat 62,01, long 27,05), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Lehtosensaari (ö, lat 62,13, long 26,89), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar